

Чурашур — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Чурашур — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Чурашур — присілок, Юкаменський район, Удмуртія